Obstipispora är ett släkte av svampar. Obstipispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Obstipispora